Hrvatska:
 Kujnik (Brestovac), naselje u općini Brestovac
 Kujnik (Oriovac), naselje u općini Oriovac